Kallgölarna är ett par småsjöar i Vimmerby kommun i Småland och ingår i .
Kallgölarna (Tuna socken, Småland, 637573-152445), sjö i Vimmerby kommun 
Kallgölarna (Tuna socken, Småland, 637578-152433), sjö i Vimmerby kommun 

Insjöar i Marströmmens avrinningsområde
Insjöar i Småland
Insjöar i Vimmerby kommun